Lesmona steht für

 Lesum latinisiert auch Lesmona, Ortsteil von Bremen - Burglesum
 Lesmona (Schiff), Dreimastschoner, 1868 in China geentert und versenkt
 Haus Lesmona in Bremen - St. Magnus
 Hofmeierhaus Lesmona in Bremen - Burglesum
 Sommer in Lesmona (Fernsehfilm)
 Sommer in Lesmona (Roman) von Magdalene Pauli
 Lesmona (Mineralwasser) aus der St. Rimbert-Quelle